De Rally van Catalonië 2005, formeel 41º Rally Catalunya - Costa Daurada, was de 41e editie van de Rally van Catalonië en de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2005. Het was de 406e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Salou.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

C
Rally van Catalonië